P, letra do alfabeto latino
P′′
P (complexidade)
Fósforo, elemento químico de símbolo P

Desambiguações de letras